

Сарга — село, Бейнеуський район, Мангістауська область

Сарга — присілок, Ачитський міський округ, Свердловська область
 Сарга — село, Старошайговський район, Мордовія
 Сарга — селище, Шалинський міський округ, Свердловська область